flegma – wydzielina dróg oddechowych
 flegma – orosienie, odciek
 Flegma – Niezależne Pismo Młodzieży.
Zobacz też:

 Flegmatyk – cecha osobowa